Plume – in ecologia, la parte di un acquifero sotterraneo che trasporta elementi inquinanti
 Plume – in esogeologia, una formazione criovulcanica
 Plume – album in studio di Loscil del 2006
 Plume – EP di Irama del 2018